Coffee County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Coffee County Courthouse (Alabama), NRHP-Nr. 73000335
 Coffee County Courthouse (Georgia)
 Coffee County Courthouse (Tennessee), NRHP-Nr. 74001905